Plaine de France est le nom de l'ancienne région naturelle appelée pays de France, située au nord de Paris

De son nom sont dérivés de nombreuses dénominations d'institutions et d'organismes français - tous localisés dans cette zone géographique, telles que :
 la Plaine Saint-Denis, partie sud de la Plaine de France située sur les territoires des communes de Saint-Denis, Aubervilliers et Saint-Ouen ;
 la communauté de communes de la Plaine de France en Seine-et-Marne, dissoute en 2013 ;
 la communauté d'agglomération Plaine de France en Seine-Saint-Denis, créée en 2010 et dissoute en 2016 ;
 le Syndicat intercommunal d'études et d'aménagement de la Plaine de France et de l'Aulnoye, qui regroupe Le Blanc-Mesnil, Aulnay-sous-Bois, Sevran, Villepinte et Tremblay-en-France ;
 l'Établissement public territorial Plaine Commune, qui regroupe Aubervilliers, La Courneuve, Épinay-sur-Seine, L'Île-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Stains et Villetaneuse ;
 la Communauté d'agglomération Roissy Porte de France, dissoute en 2016 ;
 la Communauté d'agglomération Roissy Pays de France ;
 l'Établissement public d'aménagement de la Plaine de France